Васи́лий Соколо́в:
 
 Соколов, Василий Андреевич (1900—1971) — геолог нефтяник, профессор, лауреат Государственной премии.
 Соколов, Василий Афанасьевич (1909—1977) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Соколов, Василий Викторович (1938—2016) — советский, российский театральный деятель, режиссёр, артист.
 Соколов, Василий Гаврильевич (род. 1960) — российский валторнист и педагог, заслуженный артист России.
 Соколов, Василий Дмитриевич (1919—1990) — советский писатель.
 Соколов, Василий Емельянович (1926—1997) — советский металлург, лауреат Сталинской премии.
 Соколов, Василий Иванович — русский педагог XIX века.
 Соколов, Василий Михайлович (1872—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 
 Соколов, Василий Семёнович (1846—1912) — присяжный поверенный, член III Гос. думы от Костромской губ.
 Соколов, Василий Фёдорович (?—1862) — российский беллетрист. Примечания